F3 bzw. F 3 steht für:
 Formel 3, eine Motorsport-Rennklasse
 Škoda F3, ein Rennwagen dieser Serie
 BYD F3, ein Pkw-Modell des chinesischen Herstellers BYD Auto
 FA MAS F3, ein französisches Sturmgewehr
 Nikon F3, ein Kameramodell von Nikon
 EMD F3, eine Baureihe amerikanischer Diesellokomotiven
 F3, eine Stufe auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 F3: Frantic, Frustrated & Female, ein Hentai
 Funktionstaste 3 (Suchfunktion)
 Fieseler F 3, deutsches Motorflugzeug
 FAI rent-a-jet (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft

F-3 steht für:
 Ford F-3, Ford-Pick-up der Ford F-Serie der ersten Generation
 McDonnell F-3, siehe McDonnell F3H

F.3 steht für:
 Blackburn F.3, britisches Doppeldecker-Jagdflugzeug, siehe Blackburn Aircraft
 Felixstowe F.3, britisches Doppeldecker-Flugboot, siehe Felixstowe F-Baureihe
 Gloster Meteor F.3, britisches Jagdflugzeug, siehe Gloster Meteor #Varianten
 Martinsyde F.3, britisches Flugzeug, siehe Martinsyde
 Tornado F.3, britische Jagdversion des Panavia Tornado, siehe Panavia Tornado #Tornado F.3
 Vampire F.3, britisches Kampfflugzeug, siehe de Havilland DH.100 Vampire
 F.3 Familien- und Freizeitbad Fellbach, ein Freizeitbad in Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 3F

F3